Niloxè de Naucratis, savi egipci del segle VI aC.
 Niloxè de Macedònia, amic d'Alexandre el Gran.